

Фруадвіль (Жура) — колишній муніципалітет у департаменті Жура

Фруадвіль — громада в кантоні Во